Nackt unter Wölfen steht für:

 Nackt unter Wölfen, Roman von Bruno Apitz (1958)
 Nackt unter Wölfen (1960), deutscher Fernsehfilm von Georg Leopold 
 Nackt unter Wölfen (1963), deutscher Film von Frank Beyer
 Nackt unter Wölfen (2015), deutscher Fernsehfilm von Philipp Kadelbach